'''22 розыгрыш Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой с момента его образовании 1992 года. Сезон 2013/2014 проводился в 9 городах Казахстана.

Регламент 
Чемпионат проходит в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играют между собой в 4 круга (по 4 игры) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играют турнир в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходят команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четвертьфинал, полуфинал и финал до 4 побед.

Матчи за Бронзу -е место борются полуфиналисты до трех побед.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2014
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2013/2014
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2014

Ссылки 
 Официальный сайт Казахстанской федерации хоккея с шайбой
 Хоккей на Спортивном Портале Казахстана

2013/2014